BJX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Del Bajio, León/Guanajuato, Messico
 bjx – codice ISO 639-3 della lingua banao itneg